Кья́ри () — итальянское имя собственное. Может означать:

Персоналии 
 Киари, Ганс (1851—1916) — австрийский патолог итальянского происхождения.
  (1853—1918) — австрийский учёный, профессор венского университета.
 Кьяри, Пьетро (1712—1785) — аббат, итальянский поэт и романист.
  (1621—1695) — итальянский художник и гравёр.

Топоним 
 Кьяри — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия.